Département de Concepción (en espagnol : )et Département Concepción (en espagnol : ),peuvent désigner :

Subdivisions

le département de Concepción, un des 25 départements de la province de Corrientes ;
le département de Concepción, un des 17 départements de la province de Misiones ;

le département de Concepción, un des 17 départements du pays.

Voir aussi
Page d'homonymie Concepción : toponymes de langue espagnole.